Vila-seca steht für:

 Vila-seca, eine katalanische Stadt in der Provinz Tarragona, Spanien

Vilaseca ist der Familienname folgender Personen

 Andrés Vilaseca (* 1991), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 David Vilaseca (1964–2010), spanischer Literatur- und Kulturwissenschaftler
 Josep Vilaseca i Casanovas (1848–1910), katalanischer Architekt, Zeichner und Aquarellist
 Josep Lluís Vilaseca (1930–2020), spanischer Sportfunktionär
 Santiago Vilaseca (* 1984), uruguayischer Rugby-Union-Spieler

Vilaseca ist ferner der okzitanische Name des Ortes Villesèque.